Лінден () може означати:

Географічні об'єкти

Лінден () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.
 Унтер-ден-Лінден ( — «під липами») — найвідоміший бульвар Берліна

Лінден — місто, штат Алабама
 Лінден — місто, штат Індіана
 Лінден — місто, штат Айова
 Лінден — місто, штат Мічиган
 Лінден — місто, штат Нью-Джерсі
 Лінден — місто, штат Північна Кароліна
 Лінден — місто, штат Теннессі
 Лінден — місто, штат Техас
 Лінден — місто, штат Вісконсин
 Лінден — селище, штат Вісконсин
 Лінден — переписна місцевість, невключена територія, штат Аризона
 Лінден — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Лінден — громада в кантоні Берн

Особи 
 Жан Жюль Лінден (; 1817–1898) — бельгійський біолог та ботанік.
 Лінден Піндлінг (; 1930–2000) — відомий як «Батько Нації» Багамських Островів.
 Тревор Лінден (; 1970) — канадський хокеїст.

Інше 
 18235 Лінден-Белл (18235 Lynden-Bell) — астероїд головного поясу, відкритий 29 вересня 1973 року.